C8H12 – formula molecolare dell'1,5-cicloottadiene
C8H12 – formula molecolare del cicloottino

Formule molecolari